

Населені пункти та їхні частини

 Чаркув — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Чаркув — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Чаркув — частина міста Конін в Великопольському воєводстві

Примітки